Тракади-Шайла () — город в графстве Глостер провинции Нью-Брансуик (Канада). Исходно город Тракади и деревня Шайла были отдельными населёнными пунктами, но в 1991 году их муниципалитеты приняли решение об объединении, и 1 января 1992 года был образован новый муниципалитет.

Слово «Тракади» является словом микмакского языка. Деревня Шайла изначально называлась Фергюсонс-Пойнт (), но в конце XIX века местный мельник подал в почтовую службу прошение о переименовании деревни в честь его дочери, и оно было удовлетворено.

Города Нью-Брансуика